Alquimia puede hacer referencia a:

 Alquimia, antigua práctica protocientífica y disciplina filosófico-espiritual. 
 Alquimia espiritual, alquimia hermética o la operación del sol, técnica espiritual usada para refinarse.
 Alquimia, banda española de power metal.
 Alquimia, cantante mexicano de rock gótico y música electrónica.
 Alquimia la Sonora del XXI, banda colombiana de salsa conocida por cantar las canciones de La Sonora Matancera.